Александр Юрьевич Ермилов:
 Ермилов, Александр Юрьевич (род. 1954) — советский волейболист.
 Ермилов, Александр Юрьевич (род. 1960) — советский гребец.